Fotboll vid panamerikanska spelen 1959 spelades i Chicago, Illinois, USA under perioden 28 augusti-6 september 1959. Sju lag deltog, och Argentina försvarade återigen titeln.

Resultat

Tabell

Matcher

Källor
 Rsssf.com
  

Panamerikanska spelen 1959
1959
Panamerikanska spelen
Panamerikanska spelen 1959